Amédée Renault-Morlière (1839-1907), homme politique français.
 Édouard Renault-Morlière (1833-1901), général français.